postaci
 Walerian Kalinka – założyciel zakonu Zmartwychwstańców.
 Jarosław Kalinka – ginekolog-położnik.

w kulturze
 Kalinka – pieśń rosyjska.

miejscowość w Bułgarii
 Kalinka – wieś w obwodzie Kyrdżali

miejscowości na obszarze Polski
 Kalinka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Jabłoń.

miejscowości na obszarze Ukrainy
 Kalinka Wielka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim.
 Kalinka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tomaszpolskim.

 Wzgórze
 Kalinka – wzgórze w Polsce, we Wzgórzach Strzelińskich, na Przedgórzu Sudeckim